Финнбогасон — исландская фамилия (отчество); известные носители:

 Альвред Финнбогасон (род. 1989) — исландский футболист, нападающий немецкого «Аугсбурга» и сборной Исландии.
 Кристиан Финнбогасон (род. 1971) — исландский футболист, вратарь.
 Кристиан Флоки Финнбогасон (род. 1995) — исландский футболист, нападающий шведского «Броммапойкарна» и сборной Исландии.
 Кьяртан Финнбогасон (род. 1986) — исландский футболист, нападающий.

Исландские фамилии